Mazziotti di Celso – antica famiglia del Cilento
 Andrea Mazziotti di Celso – politico italiano
 Francesco Antonio Mazziotti di Celso – patriota e politico italiano
 Manlio Mazziotti di Celso – giurista italiano
 Matteo Mazziotti di Celso – politico e storico italiano